Cavour může znamenat:
 Cavour (Itálie) – italská obec v metropolitním městě Torino v oblasti Piemont
 Camillo Benso Cavour – italský podnikatel a politik, v roce 1861 se stal prvním italským premiérem
 Cavour (550) – víceúčelová letadlová loď Italského námořnictva